El término calamar puede hacer referencia, en esta enciclopedia:
 al calamar, nombre común de los téutidos (Teuthida), orden de moluscos cefalópodos;
 a los platillos preparados a partir de dicho molusco;
 a Calamar, municipio colombiano en el departamento de Bolívar;
 a Calamar, municipio colombiano en el departamento de Guaviare;
 a Calamar, uno de los cráteres de Marte;
 a Calamar, telenovela colombiana realizada por la -entonces programadora- Caracol Televisión en 1989.